Az átoktüske más néven baracsi bogáncs (Cenchrus spinifex) a perjefélék családjába tartozó növényfaj. Egyéves, heverő szárú gyomnövény. Főleg mészkedvelő homokpusztai gyepekben, száraz területeken fordul elő. Nyírással a magkötésének megakadályozásával v. perzselő hatású gyomirtó szerekkel lehet ellene védekezni. A gyep öntözésével, tápanyag-utánpótlásával lehet fokozatosan eltüntetni a gyepből.

Jegyzetek

Perjefélék
Növényfajok
Gyomnövények